Новая Майна — рабочий посёлок в Мелекесском районе Ульяновской области России. Центр Новомайнского городского поселения.

География 
Рабочий посёлок Новая Майна, находится в 8 км юго-восточнее города Димитровграда, на реке Малый Авраль.

История 
Новая Майна основана в конце XVIII века (между 1770 — 1780 гг.), когда сюда из села Майна (ныне Старая Майна) переселились 56 семей ремесленников-кирпичников, для строительства этапной тюрьмы.

В 1780 году, при создании Симбирского наместничества, в деревне Новая Майна, экономических крестьян, вошла в состав Ставропольского уезда, жило 256 ревизских душ. С 1796 года — в Симбирской губернии. С 1851 года — в Ставропольском уезде Самарской губернии.

По данным Центрального Государственного Архива СССР в середине XIX века в селе было 167 дворов, 3 завода, сельское училище, почтовая станция и церковь. 

До 1928 года с. Новая Майна было волостным. В Новомайнскую волость входили кроме самой Новой Майны: с. Филипповка (в 15 км. южнее) и с. Верхний Мелекесс (в 5 км. южнее), Новый Мелекесс (впоследствии вошёл в состав поселения), Моисеевка (10 км южнее), Средняя Якушка (2 км восточнее), и Нижняя Якушка (5 км севернее).

В 1928 году крестьяне организовали сельскохозяйственную артель «Новая Майна». В неё вошли 27 хозяйств. В это же время организовалось сельскохозяйственное товарищество «Прима». В 1928 / 29 гг. крестьяне стали выселяться «ближе к земле» в поселки: Труженик, Щербаковка, Семеновка, Солонцовка, Красный Яр. В 1930 году четыре артельные хозяйства объединились в колхоз имени Рыкова. Неоднократно менялось название колхоза: им. Молотова, «Россия». В 1968 году по решению Мелекесского райкома КПСС, исполкома Совета депутатов трудящихся колхоз «Россия» был реорганизован в совхоз «Черемшанский».

В 1942 году для детей из блокадного Ленинграда и Белоруссии в Новой Майне был организован детский дом.

С 1943 года с. Новая Майна вошла в состав Ульяновской области.

Решением исполнительного комитета Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся от 20 октября 1973 года с. Новая Майна Мелекесского района отнесено к категории рабочих посёлков, сохранив за ним прежнее наименование.

с 2005 года — центр Новомайнского городского поселения.

Население

Известные уроженцы 

 Шутов, Николай Фёдорович — советский лётчик-истребитель, участник Великой Отечественной войны, совершивший таран вражеского самолёта, над селом Баклуши Ульяновская область.
Чебуркин, Иван Николаевич (1911—1977) — полный кавалер ордена Славы, чемпион СССР в марафоне.
Мезин, Семён Васильевич — бригадир тракторной бригады Моисеевской МТС Мелекесского района Ульяновской области. Герой Социалистического Труда (27.02.1948), похоронен на местном кладбище.

Инфраструктура 
Новомайнская текстильная фабрика «НОМАТЕКС» (организована в 1961 году), есть несколько фермерских хозяйств и другие сельхоз-предприятия, есть множество магазинов и кафе, станции техобслуживания автомобилей и другой некрупный бизнес. Раньше в Новой Майне работала большая птицефабрика (затем «Симбирскбройлер»), к сожалению, с 2000 года она была закрыта, но сейчас на уровне области было принято решение о восстановлении этой птицефабрики. Обещают вновь запустить производство в конце года и создать более 420 новых рабочих мест. 

В Новой Майне есть 2 средние школы, 3 детских садика. Имеется неплохая городская больница.

Достопримечательности 

 Казанская церковь.
 Центральный парк с памятниками: Обелиск воинам Великой Отечественной войны (1957 г.), памятник Труженикам Тыла, доска почёта с портретами лучших людей поселения. 
 На здание почты и администрации, размещена памятная доска, где написано: «12 мая 1919 года на площади перед трудящимися выступал «Всероссийский староста», член ВЦИК М. И. Калинин».
В родном посёлке Николая Шутова, в 1975 году его именем была названа улица, а 1 сентября 2005 года — открыта мемориальная доска на здании школы.

Транспорт 
Ходит автобус № 172 из Димитровграда.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Мелекесского района
Посёлки городского типа Ульяновской области